Аппаково — село в Мелекесском районе Ульяновской области России. Входит в состав Старосахчинского сельского поселения.

География 
Село находится в восточной части Левобережья, в лесостепной зоне, в пределах Низкого Заволжья, на берегах реки Путак, на расстоянии примерно 37 километров (по прямой) к северо-востоку от города Димитровграда, административного центра района. Абсолютная высота — 105 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с тёплым летом и умеренно холодной зимой. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) — 20 °C (абсолютный максимум — 39 °C); самого холодного (января) — −13,8 °C (абсолютный минимум — −47 °C). Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 131 день. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 406 мм. Снежный покров образуется в конце ноября и держится в течение 145 дней.
Часовой пояс

История 
Аппаково (Апак) - в переводе на русский язык означает - "белый, чистый".  

Известна с 1710 года. Когда то чувашское и татарское население жило в одном населённом пункте, но затем разъединились, а название оставили, добавив приставку Чувашское Аппаково (Аппаково - соседнее татарское село).

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения чуваши составляли 97 % из 272 чел.

Достопримечательности 

 Селище «Чувашское Аппаково-1», I четв. II тыс.; 
 Селище «Чувашское Аппаково-2», X-XIII в. н. э.; 
 Городище «Чувашское Аппаково», I четв. II тыс.
Храм Рождества Христова с. Аппаково

Примечания 

Населённые пункты Мелекесского района